Имена, высеченные под Триумфальной аркой, — список 660 военачальников, служивших Франции в период Первой республики (1792–1804) и Первой империи (1804–1815), и чьи имена высечены под сводами парижской Триумфальной арки на площади Шарля де Голля (Звезды).

Подчёркнуты имена погибших в бою.

Северная опора 

Высеченные 165 имён на северной опоре (авеню де-ля-Гранд-Арме́ / авеню де-Вагра́м)

АРМИИ DU NORD・DES ARDENNES・DE LA MOSELLE・DU RHIN・DE SAMBRE ET MEUSE・DE RHIN ET MOSELLE・DE HOLLANDE・DE HANOVRE

Восточная опора 

Высеченные 164 имени на восточной опоре арки (авеню де-Шанз-Элизе́ / авеню де-Вагра́м)

АРМИИ DU DANUBE・D’HELVETIE・DES GRISONS・DES ALPES・DU VAR・D’ITALIE・DE ROME・DE NAPLES

Южная опора 

Высеченные 165 имён на южной опоре арки (авеню де-Шанз-Элизе́ / авеню Клебе́р)

АРМИИ DE DALMATIE・D’EGYPTE・D’ESPAGNE・DE PORTUGAL・D’ANDALOUSIE・D’ARRAGON・DE CATALOGNE・DU MIDI

Западная опора 

Высеченные 165 имён на западной опоре (авеню де-ля-Гранд-Арме́ / авеню Клебе́р)

АРМИИ DES PYRENEES ORales・DES PYRENEES OCales・DE L’OUEST・DE RESERVE・DU CAMP DE BOULOGNE・GRANDE ARMEE

См. также 
 Триумфальная арка (Париж)

Примечания

Литература

Ссылки 

Военные Франции

Триумф